Le mot pétiole est un nom masculin issu du latin pétiolus signifiant « petit pied » mais utilisé aussi dans le sens d'un pédoncule, de la queue d'un fruit, du pétiole d'une feuille.

Botanique 
 Le pétiole est la partie de la feuille qui relie le limbe à la tige.
 Un pétiole foliacé est un pétiole transformé (aplati et plus ou moins allongé) qui a l'apparence d'une feuille et en assure les fonctions.
 Le nom vernaculaire de certaines plantes fait référence à leur pétiole, notamment celui du Frêne à pétiole large et du Saule à long pétiole.

Zoologie 
 Le pétiole des insectes hyménoptères est un étranglement de l'abdomen (une déformation du deuxième segment abdominal), comme chez les abeilles, les fourmis et les guêpes.

Notes et références